Der deutsche Trivialname Beilfische steht für zwei nicht näher verwandte Knochenfischgruppen (die Bezeichnung rührt von der beiden gemeinsamen Körperform her: seitlich abgeflacht, mit gewölbtem Bauch und abgesetztem Schwanzstiel):

 die Familie Tiefsee-Beilfische (Sternoptychidae) gehört zu den Maulstachlern
 die Gattung Beilfische (Pempheris) gehört zu den Barschverwandten